Алекса́ндр Ки́прский:
 Александр Кипрский (середина III века) — христианский мученик.
 Александр Кипрский (VI век) — монах, автор богословских сочинений «Об обретении Креста Господня» и «Энкомий святому Варнаве».